Absidia ist der Name
einer Gattung der Schimmelpilze, siehe Absidia (Gattung)
einer Hardcore-Punk-Gruppe aus Baden-Württemberg, siehe Absidia (Band)